Регистрационните номера на МПС за страните, членки на Европейския съюз имат общи характеристики, установени с Регламент (ЕО) № 2411/98. Документът регламентира признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета.

Отличителна за европейските регистрационни номера е светлоотражателната синя лента в левия край на табелата, върху която са изобразени 12-те жълти звезди от флага на Европейския съюз, а под него – комбинация от една до три главни букви на латиница, които са отличителният знак (код) на държавата членка, в която е регистрирано превозното средство.

Повечето европейски страни, за разлика от регистрационните номера в САЩ, Канада и други страни в Америка, Азия и Австралия, имат характерна продълговата форма. В европейските страни за изработка на табелите се използват метал или пластмаса, различни шрифтове и различни системи за кодиране на номерата.

Регистрационни номера на страните членки на ЕС

Регистрационни номера на други страни и територии

Други номера по европейски стандарт 

1. В Астралийските щати Виктория и Куинсланд издават на автомобили от европейско производство регистрационни номера по европейски стандарт. В синята лента е изобразено съзвездието Южен кръст и кодът на щата.

2. Регистрационен номер на автомобил на Американските въоръжени сили базирани в Германия. В синята лента са изобразени знакът на НАТО и автомобилния код на САЩ.

Източници

Вижте също 
 Регистрационен номер на МПС
 Регистрационен номер на МПС (България)
 Регистрационен номер на МПС (САЩ)
 Регистрационен номер на МПС (Канада)
 Регистрационен номер на МПС (Ливан)

ЕС
Транспорт в Европейския съюз